Abtahi ist der Familienname folgender Personen:

 Mohammed Ali Abtahi (* 1958), schiitischer Geistlicher
 Omid Abtahi (* 1979), iranisch-US-amerikanischer Schauspieler